Могила –  шляхетський герб.

Опис герба 
В червоному полі срібна могила  увінчана хрестом з розширеними кінцями зверху і такими ж хрестами в пояс з боків. Клейнод: три пір'я страусів. Намет: червоний, підбитий сріблом.

Найбільш ранні згадки

Роди 
Найбільш повний список шляхетських родів, що вживали герб Могила надав Тадейш Гайль в Гербовнику польському:

Andruszczenko, Andruszewicz, Andruszkiewicz, Andruszkowicz, Białowolski, Bichowski, Bieleniewicz, Bielewicz, Bijewicz, Bilewicz, Billewicz, Biżewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bohdanowicz, Bolewicz, Bollewicz, Bublewski, Budziłowicz, Bulewicz, Bychowicz, Bychowiec, Bylewicz,
Cadejko, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dawgird, Dawgirt, Dowgird, Dowgirdowicz, Dowgirt, Downarowicz, Dworzecki, Garynowicz,
Harymowicz, Ibiański, Jawoysz, Jawtok, Karczewski, Kukiewicz, Lebiedowski, Lewkowicz, Łopato, Łopatto, Majewski, Maruchowicz, Maruszewski, Mogent, Mogień, Mogiński, Monstwił, Monstwiłło, Montowicz, Montwid, Montwit, Mostwił, Romaszkiewicz, Romaszkowicz, Rukiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Stankowicz, Szajewski, Szymkiewicz, Talkowski, Taralewicz, Tarasiewicz, Turczyn-Tarasiewicz, Tylkiewicz, Wołoczko, Wołoćko, Wołodźko, Wysocki, Zadejko, Zadeyko, Zak-Stankiewicz, Zodejko, Zygmanowski, Zygnianowski, Żadeyko, Żodejko.

Різновиди герба 
 Андрушкевич
 Бівойно

Бібліографія 
 Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.

Зовнішні посилання 
 Герби білоруської шляхти  Герб Могила, сорти, herbowni. (pl)

Примітки 

Шляхетські герби
Родові герби
Польські родові герби‎
Українські родові герби‎
Литовські родові герби‎